Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2014 in der chinesischen Metropole Nanjing wurden vier Wettbewerbe im Basketball ausgetragen.

Die Wettkämpfe fanden vom 18. bis 26. August im Wutaishan Sports Center statt.

Erstmals wurden, zusätzlich zu den 3×3-Wettbewerben, auch Einzelwettbewerbe ausgetragen: Der Dunk Contest für Jungen und der Shoot-Out Contest für Mädchen.

Jungen

3x3

Vorrunde 

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Endstand 

Die Vorrunde wurde vom 18. bis 24. August ausgetragen.
Die Finalrunde wurde am 25. und 26. August ausgetragen.

Alexander Hermann, Jannes Hundt, Jonas Maximilian Niedermanner und Anton Zraychenko erreichten Platz 18.

Dunk Contest 

Der Wettkampf wurde am 21. August ausgetragen.

 Anton Zraychenko erreichte in der Qualifikation 28 Punkte und belegte Rang 12.

Mädchen

3x3

Vorrunde 

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Endstand 

Die Vorrunde wurde vom 18. bis 24. August ausgetragen.
Die Finalrunde wurde am 25. und 26. August ausgetragen.

 Patricia Broßmann, Aliyah Konate, Annika Kuper und Luana Rodefeld erreichten Platz 8.

Shoot-Out Contest 

Der Wettkampf wurde am 21. August ausgetragen.

 Patricia Broßmann erreichte in der Qualifikation 5 Punkte in 20,7 Sekunden und belegte Rang 8.
 erreichte in der Qualifikation 5 Punkte in 26,2 Sekunden und belegte Rang 13.
 Annika Kuper erreichte in der Qualifikation 3 Punkte in 27,7 Sekunden und belegte Rang 43.

Einzelnachweise 

Basketball
 2014
Basketballveranstaltung 2014
Jugendbasketball